Я́хонтов (Я́хонтова) — русская фамилия, происходящая от слова «я́хонт» — старинного названия рубина и сапфира.

Известные носители 
 Яхонтовы — о дворянском роде

А 
 
 Яхонтов, Анатолий Александрович (1891—1951) — певец.
 Яхонтов, Андрей Николаевич (род. 1951) — советский журналист, писатель и сценарист.
 Яхонтов, Аркадий Николаевич (1878—1939) — публицист, общественный деятель, помощник управляющего делами Совета министров.

В, Е 
 Яхонтов, Виктор Александрович (1881—1978) — русский политический деятель.
 Яхонтов, Владимир Николаевич (1899—1945) — советский артист эстрады, чтец и актёр, мастер художественного слова.
 Яхонтов, Евгений Григорьевич (1896—1964) — российский учёный-оптик.

И

М, Н 
 Яхонтов, Михаил Николаевич (1964—2021) — экс-банкир.

П—Ю 
 Яхонтов, Пётр Валерьянович (1908—1972) — один из организаторов и руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны на территории Могилёвской области.
 Яхонтов, Ростислав Николаевич (1858—1924) — генерал-майор, адъютант А. А. Брусилова.
 Яхонтов, Сергей Евгеньевич (1926—2018) — российский лингвист.
 Яхонтов, Степан Дмитриевич (1853—1942) — рязанский педагог, краевед и архивист; редактор, председатель РУАК (с 1905).



Примечания

См. также 

 
 Яхонтово